Drewnowski ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Drewnowski (1908–2000), polnischer Ökonom
 Jerzy Drewnowski (* 1941), polnischer Wissenschaftshistoriker, Philosoph und Ethiker
 Kazimierz Drewnowski (1881–1952), Rektor der Technischen Universität Warschau
 Marek Drewnowski (* 1946), polnischer Pianist
 Tadeusz Drewnowski (* 1926), polnischer Literaturhistoriker